Пиро- (от  — огонь).
 Префикс в органической химии для двухмерных ангидридов кислот, например, пирофосфорная кислота
 Пиро — персонаж комиксов о Людях Икс
 Пиротехника —  отрасль техники, связанная с горючими и взрывающимися веществами и смесями.
 Пиротехнический болт — пиротехническое устройство для дистанционного разъединения предметов